Доминик Уэйд (; род. 12 апреля 1990, Вашингтон, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории, экс-претендент на титул чемпиона мира (2016).

Профессиональная карьера 
Уэйд дебютировал в 2009 году на профессиональном ринге во второй средней весовой категории (до 76 кг) и первые 5 поединков выиграл досрочно.

Бой с Геннадием Головкиным 
23 апреля 2016 года состоялся бой между Уэйдом и чемпионом мира по версиям WBA (super), IBF, WBC (interim) и IBO казахстанским боксёром Геннадием Головкиным. Поединок был санкционирован Международной боксёрской федерации и Уэйд выбран как ближайший претендент на бой с чемпионом мира по версии IBF, после того, как обязательный претендент на титул IBF в среднем весе 31-летний  получил травму плеча и отказался от возможности выйти на ринг с чемпионом мира Геннадием Головкиным. В бою Доминик Уэйд получил три нокдауна от непобеждённого казахстанца Геннадия Головкина и после третьего нокдауна не успел встать на счёт 10, после чего рефери зафиксировал нокаут во втором раунде и остановил бой.

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории